Die Saison 2005/06 der Wysschaja Liga war die 14. Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die 28 Mannschaften der Wysschaja Liga wurden vor der Saison nach regionalen Kriterien in zwei Konferenzen eingeteilt. Die West-Konferenz hatte mit 15 Mannschaften zwei Teilnehmer mehr als die Ost-Konferenz mit 13 Mannschaften. Zunächst spielte jede Mannschaft vier Mal gegen jeden Gegner innerhalb der eigenen Konferenz, sodass die Anzahl der Spiele pro Mannschaft in der West-Konferenz 56 und in der Ost-Konferenz 48 betrug.

Die acht besten Mannschaften jeder Konferenz qualifizierten sich anschließend für die Playoffs, in denen der Zweitligameister ausgespielt wurde und dessen Finalisten, sowie der Sieger im Spiel um Platz drei in die Superliga aufstiegen. Die beiden kasachischen Teilnehmer waren von den Playoffs ausgeschlossen, so dass zwei russische Mannschaften nachrücken durften. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Qualifikationsrunden

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Spiel um Platz 3  
 (W2) Disel Pensa - (O2) Amur Chabarowsk 1:1, 1:4

Weblinks 
 

2005
Eishockeysaison 2005/06